— вид печёночных мхов семейства .

Ареал 

Встречается в Бутане и Непале. Его естественная среда обитания — субтропические или тропические сухие леса. Из-за постепенного исчезновения природных биотопов, где вид может произрастать, он был включён в список МСОП.

Ссылки 

 Bryophyte Specialist Group 2000. Andrewsianthus ferrugineus. 2006 IUCN Red List of Threatened Species. 

Печёночные мхи
Флора Южной Азии
Эндемики Южной Азии